Koninklijke Belgische Hockey Bond
 Koninklijke Belgische Handbalbond